Али-паша може да се односи на:
 Чандарли Али-паша, велики везир од 1387. до 1406.
Али-паша Мујезинзаде, капудан-паша погинуо у бици код Лепанта (1571).
 Дамад Али-паша, велики везир Османског царства који је живео у периоду 1667—1716. године.
 Али-паша, турски управник Ниша који је обешен 1821. због сарадње са завереницима.
 Али-паша Јањински, паша Јањинског пашалука који је живео у периоду 1740—1822. године.
 Али-паша Гусињски, паша из Гусињског краја који је живео у периоду 1828—1888. године.